Příjmení Chocholatý nosí více významných osobností:

 Anastázie Chocholatá (* 2000) – česká herečka
 František Chocholatý (* 1944) – český autor publikací s tematikou genealogie a dějin česko-německých vztahů
 Zdeněk Chocholatý (1929–2010) – československý hráč ledního hokeje
 Zdeněk Chocholatý (1953) – český hokejový útočník